Sezon 2005 World Touring Car Championship – drugi sezon serii World Touring Car Championship. Sezon rozpoczął się 10 kwietnia na torze Autodromo Nazionale di Monza, a zakończył się 20 listopada na torze ulicznym w Makau po rozegraniu 10 rund składających się z 20 wyścigów. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Andy Priaulx, a tytuł wśród producentów wywalczyło BMW.

Kierowcy i zespoły 
Źródło: Oficjalna strona World Touring Car Championship

Kalendarz

Wyniki

Kierowcy 
Kierowcy w sezonie 2006 byli nagradzani punktami w następującej kolejności: 10–8–6–5–4–3–2–1.

† – Kierowca nie ukończył wyścigu, ale został sklasyfikowany po przejechaniu 90% dystansu.

Producenci

Klasyfikacja Niezależnych

Zespoły Niezależne

Przypisy

Linki zewnętrzne